Borgata Marina ima više značenja:
 Borgata Marina, Chieti
 Borgata Marina, Cosenza